«Ку́бок газе́ты «Мо́лот»» — футбольный клубный турнир, проводимый ежегодно общественно-политической газетой «Молот» в Ростовской области. Турнир проводится с 1945 года.

Финалы

Примечания

Ссылки 

Обладатели Кубка «Молота» 

Футбольные соревнования в СССР
Футбольные соревнования в России
Спортивные соревнования в Ростовской области
Футбол в Ростовской области